Montealegre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montealegre del Castillo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Montealegre (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar